Лапшенко́в (Лапшенко́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Лапшенков, Вячеслав Степанович (1925—2010) — советский и российский учёный в области гидротехники и мелиорации.
 Лапшенков, Семён Васильевич (1913—1943) — советский лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.